Il doppio  del Prosperita Open 2010 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2010.

Jan Hájek e Robin Vik erano i detentori del titolo, ma Hajek ha deciso di partecipare agli Internazionali BNL d'Italia 2010 e Vik non ha partecipato.

Martin Fischer e Philipp Oswald hanno battuto in finale 2–6, 7–6(6), [10–8] Tomasz Bednarek e Mateusz Kowalczyk.

Teste di serie 

 Philipp Marx /  Igor Zelenay (quarti di finale)
 Tomasz Bednarek /  Mateusz Kowalczyk (finale)

 Martin Fischer /  Philipp Oswald (campioni) 
 Juan Pablo Brzezicki /  David Marrero (primo turno)

Tabellone

Note 
 

Prosperita Open 2010